Никола́й Кондра́тьев:
 Кондратьев, Николай Алексеевич (1903—?) — советский хозяйственный деятель, директор Кондопожского ЦБК им. Кирова.
 Кондратьев, Николай Дмитриевич (1892—1938) — экономист и политический деятель.
 Кондратьев, Николай Дмитриевич (1914—1982) — русский советский писатель.
 Кондратьев, Николай Евгеньевич (1899—1985) — основатель гидролого-морфологической теории русловых процессов.